Danologia lub z ang. data science – interdyscyplinarne pole używające naukowych metod, procesów, algorytmów i systemów do wydobywania spostrzeżeń z wielu danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych. Danologia jest powiązana z eksploracją danych (ang. data mining), uczeniem maszynowym (ang. machine learning) i analizą dużych zbiorów danych (ang. big data).

Danologia wykorzystuje statystykę, analizę danych, uczenie maszynowe, wiedzę dziedzinową (ang. domain knowledge) i powiązane metody w celu zrozumienia i analizy danych.

Przypisy 

Informatyka
Statystyka